Franciaország
Murat, település Allier megyében
Murat, település Cantal megyében

Egyéb:
Murat, folyó Törökországban